Le Grand Jeu steht für
 The Great Game (frz. Le Grand Jeu), die strategische Rivalität zwischen Großbritannien und Russland um die Vorherrschaft in Zentralasien
 Le Grand Jeu (Künstlergruppe), eine französische Künstlergruppe und die von ihr herausgegebene Zeitschrift (1928–1932)
 Le Grand Jeu (1934), Film von Jacques Feyder aus dem Jahr 1934
 Die letzte Etappe (1954), Film von Robert Siodmak aus dem Jahr 1954
 Le Grand Jeu (2015), Film von Nicolas Pariser aus dem Jahr 2015
 Begehrliche Spiele, französischer Erotikfilm von 2000
 Le Grand Jeu (Trepper), Autobiografie von Leopold Trepper, deutsch: Die Wahrheit